

События 

 25 марта — битва при Дорноке: англичане разбили шотландцев.
 18 мая — осада Камакуры в Японии: силы, верные императору Го-Дайго, под руководством Нитты Ёсисады ворвались в город и разрушили его, положив конец фактической власти рода Ходзё и сёгунату Камакура (первому всеяпонскому правительству). Завершение периода Камакура и восстановление абсолютной власти императора (начало периода реставрации Кэмму).
 6 июня — во время гражданской войны в Ирландии убит Уильям де Бург, 3-й граф Ольстер.
 8 июня — Вторая война за независимость Шотландии: английский король Эдуард III захватывает остров Мэн, находившийся под контролем Шотландии.
 7 июля — в Японии завершается правление императора Когона, первого из претендентов Северного Двора (Асикага).
 19 июля — Вторая война за независимость Шотландии: битва при Халидон-Хилле, английский король Эдуард III наносит решительное поражение сэру Арчибальду Дугласу. Берик-апон-Туид возвращается английской короне.
 20 сентября — в Москве освящён построенный за лето каменный Архангельский собор (возведён на месте деревянного собора XIII века, существующий ныне Архангельский собор построен на том же месте в XVI веке).
 После смерти Владислава Локетека титул короля Польши унаследовал его сын Казимир III (до 1370).
 Вацлав отозван Яном Люксембургским в Чехию и Моравию. Для участия в войнах Ян заложил чешские земли. Будущий император начинает выкупать земли из залога и вынужден увеличить налоги. Население испытывает к нему симпатию, и только благодаря этому не разразился бунт.
 В Китае начался голод, продолжавшийся до 1337 г. и унёсший около 6 млн жизней.
 В Южной Европе начался голод — предвестник катастроф второй половины века. Каталонские хронографы назвали его «первым плохим годом» (lo mal any primer).
 Мариниды отвоевали Гибралтар.
 Начало осады Никомедии (до 1337).
 Великим ханом монголов и последним императором династии Юань стал Тогон-Тэмур.
 Хан Чагатайского улуса Тармаширин принял ислам, что обусловило откол улуса от Монгольской империи.

Родились 

 10 июля — Роджер де Клиффорд, 5-й барон де Клиффорд, барон Уэстморленд и Скиптон, английский землевладелец и военачальник.
 Елена Кантакузин, византийская императрица, супруга императора Иоанна V Палеолога.
 Канъами Киёцугу, японский актёр и драматург, создатель театра но.
 Михаил Александрович, с 1368 года князь Микулинский и Тверской, с 1382 года Великий князь Тверской.
 Элеонора Мария де Арагон-и-Фуа, с 1353 года королева Кипра.

Скончались 
 21 февраля — Мануил II Великий Комнин, император Трапезундской империи в 1332 году.
 2 марта — Владислав I Локетек, с 1320 года король Польши.
 12 мая — Имельда Ламбертини (род. 1322), блаженная Католической Церкви. Почитается покровительницей принимающих первое Святое Причастие.
 18 июня — Генрих XV (род. 28 августа 1312), герцог Нижней Баварии.
 25 августа — Мухаммад IV ибн Исмаил (род. 1315), с 1325 года эмир Гранады из династии Насридов.
 13 октября — Николай V (род. 1275), антипапа с 1328 до 1330 года, в период понтификата папы Иоанна XXII.
 Аверкий, ростовский боярин и тысяцкий, упоминавшийся в житии Сергия Радонежского в связи с насилиями, творимыми в ростовской земле московскими воеводами.
 Арчибальд Дуглас, шотландский полководец в период борьбы за независимость Шотландии.
 Бадруддин ибн Джама’а (род. 1241), исламский богослов, шафиит, ашарит. Кади Иерусалима, Египта и Леванта.
 Рита II Армянская (Мария Константинопольская; род. 1278), принцесса Киликии из рода Хетумидов. Дочь армянского царя Левона II, византийская императрица в 1317—1320 годах, мать императора Андроника III Палеолога.
 Эль-Тимур, монгольский правитель и военачальник конца династии Юань. Командовал кыпчакской гвардейской армией, победил в гражданской войне в 1328 году.

См. также